22 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 22 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej ludowego Wojska Polskiego.